03 может означать:

 Телефонный номер экстренного вызова скорой помощи (см. Номера телефонов экстренных служб).
 «Ноль три» — советский худ. фильм 1965 года, реж. Игорь Ельцов.
 2003 год, а также 1903, 1803, 1703, и т. п.
 Месяц март.
 Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Республики Бурятия.

См. также 
 3 (число)